Diego Sebastián Crosa (Rosario, 1976), futbolista argentí que ocupa la posició de defensa
 Diego Sebastián Cagna (Buenos Aires, 1970), futbolista i entrenador argentí que ocupava la posició de migcampista 
 Fernando Sebastián Aguilar (Calataiud, 1929), teòleg espanyol Arquebisbe emèrit de Pamplona i Tudela 
 Lucas Sebastián Haedo (Chascomús, Buenos Aires, 1983), ciclista argentí professional des de l'any 2007 
 Marcos Sebastián Aguirre (Arroyito, província de Córdoba, Argentina, 1984), futbolista argentí que jugà al Club Atlético Lanús 
 Miguel Sebastián Gascón (Madrid, 1957), economista, professor universitari espanyol i Ministre d'Indústria, Turisme i Comerç durant el segon govern de José Luis Rodríguez Zapatero
 Núria Sebastián, catedràtica i investigadora en psicologia